Aristarc d'Atenes, cap del govern del quatre-cents d'Atenes.
 Aristarc d'Esparta, comandant espartà.
 Aristarc de Còlquida, príncep de Còlquida.
 Aristarc d'Alexandria, escriptor grec.
 Aristarc el cronògraf, escriptor grec.
 Aristarc de Samos astrònom grec.
 Aristarc (metge), metge grec 
 Aristarc de Tars, metge grec.
 Aristarc de Tegea, poeta tràgic grec.
 Aristarc de Tessalònica, un dels Setanta deixebles
 Aristarc de Samotràcia. gramàtic, escriptor i filòsof grec.
 Aristarc (Stankiévitx) (1941-2012), bisbe de l'Església Ortodoxa Russa. Arquebisbe de Hómiel i Jlobin a Belarús.
 Cràter Aristarc, cràter de la lluna.